Xincheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Xincheng (新城区) der Stadt Hohhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, VR China, siehe Xincheng (Hohhot);
den Stadtbezirk Xincheng (新城区) der Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xincheng (Xi’an);
den Kreis Xincheng (忻城县) der bezirksfreien Stadt Laibin im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, Volksrepublik China, siehe Xincheng (Laibin);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Aksu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Xincheng (Aksu);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Arxan im Hinggan-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, Volksrepublik China, siehe Xincheng (Arxan);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Kreis Dancheng, Zhoukou, in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincheng (Dancheng);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Kreis Dong’e, Liaocheng, in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xincheng (Dong’e);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Donggang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xincheng (Donggang);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Feicheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xincheng (Feicheng);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Hanbin der Stadt Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xincheng (Hanbin);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Hancheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xincheng (Hancheng);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Horqin der Stadt Tongliao im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Xincheng (Horqin);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Huangshan der Stadt Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xincheng (Huangshan);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Huiji der Stadt Zhengzhou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincheng (Huiji);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Jiancaoping der Stadt Taiyuan in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xincheng (Jiancaoping);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xincheng (Kaiyuan);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Korla im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Xincheng (Korla);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Kuiwen der Stadt Weifang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xincheng (Kuiwen);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Kreis Kuqa, Aksu, im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Xincheng (Kuqa);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Leizhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xincheng (Leizhou);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Kreis Longshan, Xiangxi, in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xincheng (Longshan);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Meixian der Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xincheng (Meixian);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Kreis Shangshui, Zhoukou, in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincheng (Shangshui);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Shanyang der Stadt Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincheng (Shanyang);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Shihezi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Xincheng (Shihezi);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Suiyang der Stadt Shangqiu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincheng (Suiyang);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Suzhou der Stadt Jiuquan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Suzhou);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Tacheng im Regierungsbezirk Tacheng des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Xincheng (Tacheng);
das Straßenviertel Xincheng (新成街道) im Stadtbezirk Tiexi der Stadt Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xincheng (Tiexi);
das Straßenviertel Xincheng (新成街道) im Stadtbezirk Tinghu der Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xincheng (Tinghu);
das Straßenviertel Xincheng (新成街道) im Stadtbezirk Xiangfang der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xincheng (Xiangfang);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) der Stadt Xinmin, Shenyang, in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xincheng (Xinmin);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xincheng (Xinxing, Qitaihe);
das Straßenviertel Xincheng (新城街道) im Stadtbezirk Xiuzhou der Stadt Jiaxing in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Xincheng (Xiuzhou);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Stadtbezirk Binhai von Tianjin, Volksrepublik China, siehe Xincheng (Binhai);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Dawu der Stadt Xiaogan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xincheng (Dawu);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Dayu der Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xincheng (Ganzhou);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Gaobeidian, Baoding, in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xincheng (Gaobeidian);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Gutian der Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Xincheng (Gutian);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Huachuan der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xincheng (Huachuan);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Huantai der Stadt Zibo in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xincheng (Huantai);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Jiayuguan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Jiayuguan);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Jinggangshan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xincheng (Jinggangshan);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Lintan des Autonomen Kreises Gannan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Lintan);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Shahe in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xincheng (Shahe);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Xiangfen der Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xincheng (Xiangfen);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Stadtbezirk Xigu von Lanzhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Xigu);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Xinji in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xincheng (Xinji);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Xinxing der Stadt Yunfu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xincheng (Xinxing, Yunfu);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) der Stadt Yizheng in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xincheng (Yizheng);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Youyu der Stadt Shuozhou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xincheng (Youyu);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Yuanqu der Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xincheng (Yuanqu);
die Großgemeinde Xincheng (新城镇) im Kreis Zhaojue des Autonomen Bezirks Liangshan der Yi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xincheng (Zhaojue);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Kreis Jingbian der Stadt Yulin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xincheng (Jingbian);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Stadtbezirk Ningjiang der Stadt Songyuan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xincheng (Ningjiang);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Kreis Qingshui der Stadt Tianshui in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Qingshui);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Kreis Shiping des Autonomen Bezirks Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xincheng (Shiping);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Kreis Yingjiang des Autonomen Bezirks Dehong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xincheng (Yingjiang);
die Gemeinde Xincheng (新城乡) im Kreis Zhenyuan der Stadt Qingyang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xincheng (Zhenyuan);
die Landgemeinde Xincheng (新城鄉) im Landkreis Hualien der Republik China auf Taiwan, siehe Xincheng (Hualien);
das Dorf Xincheng (新城村) der Nationalitätengemeinde Xinxing im Kreis Xunke der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xincheng (Xinxing, Xunke).

Siehe auch:

 Xinsheng